„Unbreakable Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, в подкрепа на последния им студиен албум Unbreakable. Турнето стартира на 17 април 2004 г. в Хановер и завършва на 9 септември 2006 г. в Дюселдорф.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Павел Мончивода – бас китара

Дати

Изълнявани песни 
 От Lonesome Crow: „In Search of the Peace of Mind“
 От Fly to the Rainbow: „Speedy's Coming“
 От In Trance: „Dark Lady“, „In Trance“
 От Virgin Killer: „Pictured Life“
 От Taken by Force: „We'll Burn the Sky“, „He´s A Woman – She´s A Man“
 От Lovedrive: „Loving You Sunday Morning“, „Another Piece of Meat“, „Always Somewhere“, „Coast to Coast“, „Can't Get Enough“, „Lovedrive“, „Holiday“
 От Animal Magnetism: „Make it Real“, „The Zoo“, „Animal Magnetism“, „Hey You“
 От Blackout: „Blackout“, „No One Like You“, „Dynamite“, „Arizona“, „When the Smoke Is Going Down“
 От Love at First Sting: „Bad Boys Running Wild“, „Rock You Like a Hurricane“, „Coming Home“, „Big City Nights“, „Still Loving You“
 От Crazy World: „Tease Me Please Me“, „Don't Believe Her“, „Wind of Change“, „Hit Between the Eyes“, „Send Me an Angel“
 От Pure Instinct: „You and I“
 От Unbreakable: „New Generation“, „Love 'em or Leave 'em“, „Deep and Dark“, „Blood Too Hot“, „Someday Is Now“, „Through My Eyes“, „This Time“, „She Said“, „Remember the Good Times“

Източници 

Музикални турнета от 2004 година
Музикални турнета от 2005 година
Музикални турнета от 2006 година
Турнета на „Скорпиънс“